Am 2. Oktober 2005 fand eine Landtagswahl im österreichischen Bundesland Steiermark statt. Dabei kam es erstmals nach 60 Jahren zu einem Machtwechsel im Land. Die bisher regierende ÖVP unter Landeshauptfrau Waltraud Klasnic verlor nach einem von schweren Skandalen dominierten Wahlkampf die Mehrheit an die SPÖ unter Franz Voves, welcher neuer Landeshauptmann wurde. Ebenfalls historisch ist der Wiedereinzug der KPÖ Ernest Kalteneggers in den Landtag nach 35 Jahren mit dem bisher höchsten steirischen Wahlergebnis der KPÖ überhaupt. Die Grünen mussten wider Erwarten leichte Verluste hinnehmen, konnten aber ihre drei bisherigen Mandate halten. Die restlichen zur Wahl angetretenen Parteien, die FPÖ, das Haider-Bündnis BZÖ sowie die Liste Hirschmann des ÖVP-Dissidenten Gerhard Hirschmann schafften den Einzug in den steirischen Landtag nicht. Auch die nur in Graz angetretene Liste parteifrei blieb ohne Erfolg.

Der neue Landtag konstituierte sich am 25. Oktober 2005 und wählte die steirische Landesregierung in ihrer neuen Zusammensetzung. Die Angelobung durch Bundespräsident Heinz Fischer erfolgte am 28. Oktober.

Wahlergebnis

Gesamtergebnis 

Die Wahlbeteiligung stieg von 74,64 % auf 76,18 %.

Wahlkreisergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
 Details des Wahlergebnisses auf den Seiten des Landes Steiermark
 Wählerstromanalyse und Wahlanalyse des SORA-Instituts

2005
Steiermark Landtag
05, Steiermark